O Grupo Desportivo Nazarenos é um clube desportivo da vila da Nazaré, distrito de Leiria, Portugal. A sua equipa de futebol, a modalidade mais saliente do clube, disputa o Campeonato distrital da Associação de Futebol de Leiria.

Classificações

Ligações externas 
 Site oficial do clube

Clubes de futebol do distrito de Leiria
Clubes de futebol fundados em 1924
Fundações em Portugal em 1924
Nazaré (Portugal)